Il doppio del Sparkassen Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Larisa Neiland e Meredith McGrath erano le detentrici del titolo, ma solo la Savchenko ha partecipato in coppia con Helena Suková.

La Savchenko e la Suková hanno perso in semifinale contro Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Kristie Boogert e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Larisa Neiland /  Helena Suková (semifinali)
 Kristie Boogert /  Nathalie Tauziat (campionessesas)
 Els Callens /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Cup 1996